Mit Reichstagswahl 1932 werden folgende Wahlen bezeichnet:

Deutschland:
 Reichstagswahl Juli 1932
 Reichstagswahl November 1932

Schweden:
 Wahl zum Schwedischen Reichstag 1932